Чуликов — фамилия. Известные носители:
 Чуликовы — военная династия в Чечне кон. XVIII — нач. ХХ вв., владевшая притеречными землями.
 Чуликов, Ибрагим Мяхтиевич (1891—1986) — чеченский политик, военный и журналист.
 Чуликов, Улубий Сулейманович — российский гвардейский офицер, активный участник Кавказской войны.
 Чуликова, Янка (род. 1987) — словацкая хоккеистка, нападающая.

См. также 
 Чулков
 Чулик Гендаргеноев